William Phillips (1775-1828) – geologo britannico
William Phillips (1864-1943) – attore statunitense conosciuto con il nome di Tully Marshall
William Phillips (1907-1992) – editore e scrittore statunitense
William "Bill" Phillips (1908-1957) – attore statunitense
William Dale Phillips (1925-1993) – chimico statunitense
William Daniel Phillips (1948) – fisico statunitense
William Warren Phillips (1979) – cestista franco-statunitense
William Edward Phillips (1987) – musicista britannico conosciuto con il nome di Tourist

en:William Phillips